Electrónica generalmente se refiere a la rama de la física y la ingeniería que estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo microscópico de los electrones. Asimismo, en ciencia y tecnología, puede hacer referencia a:
 La electrónica analógica, rama de la electrónica que estudia los sistemas en los cuales sus variables varían de una forma continua en el tiempo, pudiendo tomar infinitos valores.
 La electrónica digital, rama de la electrónica que estudia los sistemas en los cuales la información está codificada en dos únicos estados.
 La electrónica de potencia, rama de la ingeniería eléctrica que consigue adaptar y transformar la electricidad.
 La ingeniería electrónica, rama de la ingeniería, basada en la electrónica.
 La electrónica de consumo, conjunto de todos los equipos eléctricos utilizados cotidianamente y que generalmente se utilizan en el entretenimiento, las telecomunicaciones y la oficina.

Además, en música, puede referirse a:
 La música electrónica, tipo de música que, para su producción e interpretación, emplea instrumentos electrónicos.
 La música académica electrónica, versión académica de la música producida electrónicamente.
 La música electroacústica, música académica producida con la composición de sonidos electrónicos junto a sonidos concretos.
 La música electrónica de baile, música electrónica producida principalmente para su uso en discotecas.
 La electro, género de música electrónica.
 La electrónica, género de música electrónica en general.

Enlaces externos